Рейс 73 может иметь следующие значения:
 Рейс 73 Pan Am
 Рейс 73 Аэрофлота